Frederic Thesiger (1794–1878) – brytyjski arystokrata i polityk,  minister, 1. baron Chelmsford
 Frederic Thesiger (1827–1905) – brytyjski arystokrata i generał, 2. baron Chelmsford 
 Frederic Thesiger (1868–1933) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, gubernator, 1. wicehrabia Chelmsford, 3. baron Chelmsford
 Frederic Thesiger (1931–1999) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Chelmsford
 Frederic Thesiger (ur. 1962) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Chelmsford